Tre pazzi saggi (Three Wise Fools) – film del 1923 diretto da King Vidor
 Three Wise Fools – film del 1946 diretto da Edward Buzzell